Stendahl, även stavat Stendal, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Stendahl 610
 Stendal 41
Tillsammans blir detta 651 personer.

Personer med efternamnet Stendahl eller Stendal
 Anders Stendahl (1771–1847), präst
 Brita Stendahl (1925–2016), skribent, översättare och litteraturforskare
 Christina Stendahl (född 1943), journalist
 Gerdt Stendahl (1884–1971), arkitekt
 Greta Stendahl (1883–1968), lärare, kväkare och pacifist
 Göran Stendahl (1919–2002), arkitekt
 Hugo Stendahl (1889–1975), militär
 Krister Stendahl (1921–2008), teolog och biskop
 Lars Stendahl (1852–1934), stadsfiskal och politiker
 Lars Olof Stendahl (1811–1879), präst och politiker
 Lennart Stendahl, flera personer
 Lennart Stendahl (militär) (1914–1991)
 Lennart Stendahl (radioman) (1945–1995)
 Magnus Stendahl (1849–1922), militär
 Per Stendahl (1924–2003), konstnär och möbelarkitekt
 Sten Stendahl (1876–1954), grosshandlare och politiker

Se även
 Stendahls, reklambyrå i Göteborg
 Stendhal (1783–1842), fransk författare, egentligen Marie Henri Beyle
 Stendhals syndrom, psykosomatisk åkomma, uppkallad efter författaren

Källor

Svenska efternamn